Феодосия:

 Феодосия — город в Крыму.
 Феодосия — железнодорожная станция в Феодосии.
 Феодосия — муниципальное образование в статусе городской округ в составе Республики Крым, Российская Федерация.
 Феодосия — женское имя.
 Феодосия Алексеевна (1662—1713) — царевна, десятый ребёнок в семье царя Алексея Михайловича.

См. также 
 Феодосийский горсовет — регион Автономной Республики Крым, Украина.
 Феодосия в искусстве
 Феодосия. Лунная ночь